RGP (również: RGppanc) – skrótowiec z pl. ręczny granatnik przeciwpancerny
 RGP (skrót z ang. rigid gas permeable) – typ soczewki kontaktowej o zwiększonej przepuszczalności dla tlenu